Il singolare del torneo di tennis Qatar Telecom German Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Nadia Petrova che ha battuto in finale Justine Henin 4-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Amélie Mauresmo (semifinali)
 Nadia Petrova (Campionessa)
 Justine Henin (finale)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Martina Hingis (terzo turno)
 Justine Henin (quarti di finale)
 Anna-Lena Grönefeld (secondo turno)
 Daniela Hantuchová (terzo turno)

 Elena Lichovceva (primo turno)
 Dinara Safina (quarti di finale)
 Flavia Pennetta (primo turno)
 Ana Ivanović (primo turno)
 Nathalie Dechy (primo turno)
 Ai Sugiyama (primo turno)
 Marija Kirilenko (terzo turno)
 Anna Čakvetadze (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Qatar Telecom German Open 2006